Fusiform (lat. etwa „Spindel-Form“) steht für:

 Fusiforme Zelle, spindel- oder lanzettenförmige Zelle mit zugespitzten Enden
 Gyrus fusiformis
 Fusiformes Gesichtsfeld